„Messages” – singel zespołu Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)
 Messages – aplikacja dla systemu OS X firmy Apple